The Wolf Hunters – film del 1926 diretto da Stuart Paton
The Wolf Hunters – film del 1949 diretto da Budd Boetticher